Фёдор Ю́рьевич Папа́зов (р. 27 июля 1985 в Туапсе, Краснодарский край, РСФСР, СССР) — российский боксёр-профессионал, выступающий в лёгкой и первой полусредней весовых категориях.

Таблица боёв

Ссылки 
 

Боксёры России
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры первой полусредней весовой категории